Дама Ване́сса Ре́дгрейв (; род. 30 января 1937) — британская актриса, одна из членов актёрской династии Редгрейвов. За свою карьеру, охватывающую более семи десятилетий, Редгрейв получила множество наград, среди которых «Оскар», две премии «Золотой глобус», две премии Каннского кинофестиваля, две Прайм-таймовые премия «Эмми» и «Тони», что делает её одной из немногих артистов, получивших «Тройную корону актёрского мастерства».

Ранние годы 
Ванесса Редгрейв родилась 30 января 1937 года в Лондоне в семье актёра Майкла Редгрейва и актрисы Рэйчел Кемпсон. В детстве посещала балетную школу Рамбер в Лондоне. В 1954 году поступила в Королевскую школу драматического искусства и сценической речи.

Карьера

Кинокарьера 
Редгрейв впервые появилась на театральной сцене в 1957 году вместе с отцом. С 1961 года выступала с Королевской шекспировской труппой. Редгрейв исполняла роли в шекспировских пьесах — Розалинды в «Как вам это понравится», Виолы в «Двенадцатой ночи», Клеопатры, леди Макбет, Катарины в Укрощении строптивой.

В кино Редгрейв стала известной после фильма «Морган: Подходящий случай для терапии» (1966). Актриса получила приз за лучшую женскую роль Каннского кинофестиваля, а также номинации на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Другие известные картины раннего периода — «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони (1966), «Айседора» (1968) — о жизни балерины Айседоры Дункан, «Мария — королева Шотландии» (1971). За последние два фильма вновь выдвигалась на «Оскар» и «Золотой глобус».

В 1977 году Редгрейв играла вместе с Джейн Фондой в фильме «Джулия» режиссёра Фреда Циннемана. За эту роль она была удостоена премии «Оскар» в номинации «лучшая актриса второго плана». В том же году она продюсировала и озвучивала документальный фильм «Палестинец», в котором участвовала в сцене танца с автоматом Калашникова. В связи с этим организация «Лига защиты евреев» (фигурировавшая в отчётах ФБР как экстремистская и террористическая) организовала пикеты во время церемонии вручении премии. Глава этой организации обвинял Редгрейв в поддержке палестинцев. Несмотря на присутствие на улице активистов JDL, Редгрейв во время получения «Оскара» в своей речи выступила с осуждением всех форм тоталитаризма и сказала, что ни её, ни Киноакадемию не запугает «кучка сионистских хулиганов, чьё поведение оскорбляет достоинство всех евреев». Её выступление было встречено «недоумённо открытыми ртами, возгласами неодобрения и хлопками».

Позднее Редгрейв исполняла роли в фильмах «Бостонцы» (1984) — номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», «Говардс-Энд» (1992) — номинация на «Оскар», «Миссия невыполнима» (1996), «Уайльд» (1997), «Прерванная жизнь» (1999). Редгрейв продолжает играть в кино и театре.

Политическая деятельность 

С начала 1960-х годов Редгрейв включилась в работу ряда общественных движений: за прекращение войны во Вьетнаме, ядерное разоружение, независимость Северной Ирландии, выезд советских евреев из СССР, независимое Палестинское государство; приходит в троцкистское движение. Редгрейв баллотировалась в парламент от троцкистской Рабочей революционной партии, которую поддерживал ливийский лидер Муаммар Каддафи. В 1990-х годах участвовала в создании Марксистской партии.

В 2002 году Редгрейв внесла залог в 50 тысяч фунтов стерлингов за освобождение чеченского сепаратиста Ахмеда Закаева. Его экстрадиции добивались российские власти, обвиняя последнего в терроризме, похищении людей и убийствах. В частности, Закаев обвинялся в организации захвата заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Редгрейв выразила опасения за жизнь Закаева в случае его выдачи России. Обосновывая свою поддержку вооружённого чеченского сепаратизма и отказ от поддержки вооружённых акций Ирландской республиканской армии, Редгрейв заявила, что «сравнить терроризм в Северной Ирландии с войной России против Чечни совершенно невозможно».

В 2004 году Редгрейв вместе со своим братом основала Партию мира и прогресса (Peace and Progress Party) и приняла участие в кампании протеста против войны в Ираке.

Личная жизнь 
Была замужем за режиссёром Тони Ричардсоном в 1962—1967 годах, брак с которым распался из-за увлечения последнего французской актрисой Жанной Моро. От Ричардсона она родила двух дочерей: Наташу Ричардсон (1963—2009) и Джоэли Ричардсон, которые тоже стали актрисами. 

У Ванессы Редгрейв есть сын от Франко Неро, с которым она снималась в «Камелоте». В 2006 году актриса вышла за Неро замуж. 

Известен роман Редгрейв с актёром Тимоти Далтоном. 

Её сестра Линн Редгрейв и брат Корин Редгрейв также были актёрами, оба скончались от рака весной 2010 года.

Фильмография

Кино

Телевидение

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты премии Obie
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии BAFTA TV
Лауреаты GLAAD Media Awards
Выпускники Центральной школы ораторского искусства и драмы
Троцкисты Великобритании
Редгрейв (семья)
Послы доброй воли ЮНИСЕФ
Киноактрисы Великобритании
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшей актрисе второго плана
Лауреаты премии Ричарда Харриса за актёрский вклад в британский кинематограф
Лауреаты премии «Драма Деск» за лучшую женскую роль в пьесе